Ям — персонаж старогрецької міфології.
 Ям — прибалтійсько-фінське плем'я.
 Ям — поштова станція в Росії та Україні в XIII—XVIII ст., де подорожні міняли коней.
 Ям — у Росії XIII—XV ст. — повинність селян і посадських людей перевозити урядовців та державні вантажі.
 Ям — фінікійське божество

Посилання 
 Ям  //